Adrianus van Wissen (1878-1955), Nederlands architect;
 Driek van Wissen (1943-2010), Nederlands dichter;
 Eefje van Wissen (1947), Nederlands atlete;
 Fons van Wissen (1933), Nederlands voetballer;
 Gerardus Johannes Maria (Gerard) van Wissen (14 november 1943 – 14 juli 2014), Nederlands hoogleraar staatsrecht;
 Hans van Wissen (1946-1999), Nederlands journalist;
 Herman van Wissen (1910-2000), Nederlands architect en kunstschilder, zoon van Adrianus van Wissen.